Tadeusz Adamczyk (1893–1944) – polski nauczyciel
 Tadeusz Adamczyk (1910–1976) – polski lekkoatleta, długodystansowiec